Marčenegla je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 111 stanovnika te 26 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 100 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji